Тіппеліга 2016 — 72-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Стартував 11 березня 2016 року та тривав до 6 листопада 2016 року. Титул чемпіона здобув «Русенборг».

Клуби

Турнірна таблиця 

 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Плей-оф 
За результатами плей-оф команда Стабек залишилась в Тіппелізі на наступний сезон.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 грудня 2016

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сторінка на офіційному сайті Норвезького футбольного союзу 
 Сторінка асоціації на сайті УЄФА 
 Тіппеліга на soccerway 

2016
Норвегія
2016 у Норвегії